

Localidades

Saint-Maximin (Gard)
Saint-Maximin (Isère)
Saint-Maximin (Oise)

Desambiguações de topônimos